Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Pakenham :
 le , une canonnière lancé en 1797 et vendue en 1802;
 le HMS Pakenham, un destroyer lancé en 1941, mais son nom fut échangé avec un destroyer de classe O en construction en  qui fut commandé sous le nom de HMS Onslow.
 le , un destroyer de classe O lancé en 1941 et sabordé en 1943.

Pakenham